Йенсен, Петер (, ):
 Йенсен, Петер Альфред (1903—1988) — датский политик.
 Йенсен, Петер (1861—1936) — немецкий востоковед.
  (1913—1955) — немецкий физик.
  (1931—2000) — немецкий ресторатор.
  (род. 1969) — датский дизайнер.
  (род. 1944) — немецкий политик.
  (род. 1956) — датский кинопродюсер.